Накнек () — топоним Аляски, США:
 Накнек — статистически обособленная местность.
 Накнек — аэропорт поселения.
 Накнек — река на юго-западе штата.
 Накнек — озеро на юге штата.

См. также 
 Саут-Накнек  — статистически обособленная местность.
 Саут-Накнек — аэропорт поселения.
 Военно-воздушная база Накнек — прежнее название аэропорта Кинг-Салмон.